Nan’an kan syfta på följande platser:

Kina 

 Ximei, ort, Fujian, 
 Nan'an Shi, härad, Fujian, 
 Nan'an Qu, härad, Chongqing, 
 Nan'an Zhen, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar